Хежхан отар − бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился на севере от села Новолакское.

История 
Хежхан отар был основан чеченцем-аккинцем Хежханом. С чеченского переводится, как «хутор Хежхана».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана